Kurtziella variegata är en snäckart som först beskrevs av Carpenter 1864.  Kurtziella variegata ingår i släktet Kurtziella och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
variegata